

Жендув — село в гміні Турава Опольського повіту Опольського воєводства
 Жендув — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства